Thorold peut faire référence à :

Animal 
 Cerf de Thorold, mammifère.

Équipe de sport 
 , équipe canadienne de hockey sur glace junior.

Personnalité 

   (1825–1895), évêque anglican de Rochester, plus tard évêque de Winchester ;
  (1798–1878), mécanicien, architecte et ingénieur civil britannique ;
 Thorold Dickinson (1903-1984), cinéaste et professeur de cinéma universitaire britannique ;
 , titre de noblesse ;
 Charles Thorold Wood (1777–1852), ornithologue britannique.

Toponyme 

 Thorold, cité en Ontario ;
 Tunnel de Thorold, tunnel routier en Ontario.

Note 

Patronyme anglais